Василий Георгиевич Корнилов-Другов (1902 год — 18 сентября 1942 года) — генерал-лейтенант РККА, участник Великой Отечественной войны.

Биография 

Василий Корнилов-Другов родился в 1902 году. Участник Гражданской войны. В 1919 году окончил Рязанские пехотные курсы.

Перед войной генерал-майор Корнилов-Другов преподавал в Военной академии имени М. В. Фрунзе, руководил её научно-исследовательским отделом. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата военных наук.

В 1940-1942 командующий артиллерией Дальневосточного фронта. С 2 апреля 1940 года – комбриг, с 4 июня 1940 года генерал-майор артиллерии.

9 ноября 1941 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта артиллерии.

В 1942 заместитель командующего артиллерией РККА.

Генерал Надысев Г.С.:

"Вскоре поистине «академическую» выучку командующему артиллерией и его штабу преподал заместитель командующего артиллерией Красной Армии генерал-лейтенант артиллерии В. Г. Корнилов-Другов, который прибыл на фронт с представителем Ставки генералом Г. К. Жуковым (впоследствии Маршал Советского Союза). Это было в последних числах сентября. После тщательного ознакомления представителя Ставки с положением дел на Донском фронте было решено провести операцию на участке 1-й гвардейской армии с целью привлечь на себя основные силы противника и облегчить положение 62-й и 64-й армий, оборонявших Сталинград. Генерал Гусаков и я честно признались, что вряд ли сможем самостоятельно спланировать артиллерийское обеспечение предстоящей операции. Генерал Корнилов-Другов тут же взялся помочь нам. Вначале он охарактеризовал современные наступательные операции. Дал основы планирования, расчеты для создания необходимой плотности артиллерийских средств, исходя из характера обороны противника, и многое другое. Затем мы вместе тщательно изучили обстановку по карте, отметили на ней участок прорыва, рассмотрели ведомость боевого и численного состава артиллерии по армиям и отметили, какие артиллерийские части РВГК можно взять на участок прорыва. Обсудили некоторые детали планирования огня. После этого буквально под его диктовку мною был написан весь план боевого применения артиллерии в операции. Корнилов-Другов время от времени спрашивал нас: «Так будет хорошо?» И, по-моему, действительно получилось неплохо. Это был первый в моей практике серьезный план артиллерийского обеспечения пусть частной, но все же наступательной операции. План получился довольно стройный и выглядел примерно так:

Раздел I. Артиллерийские средства, привлекаемые на направлении главного удара армии. Плотность.

Раздел II. Порядок вывода артиллерии и сроки ее готовности.

Раздел III. Планирование огня. График артподготовки. Методы поддержки атаки пехоты и танков.

Раздел IV. Обеспечение флангов и стыков.

Раздел V. Обеспечение боеприпасами по периодам наступления, на день боя и на операцию в целом.

Раздел VI. Коротко об управлении.

План этот, конечно, был далек от совершенства, в нем не были отражены многие вопросы, которые мы раскусили позднее, но серьезное начало современному планированию боевого применения артиллерии штабом артиллерии фронта было положено.  Пока генерал Гусаков ходил в Военный совет и докладывал план (а отсутствовал он долго), Корнилов-Другов продолжал беседовать со мной. Он подробно рассказал о методах работы штаба. Очень много времени уделил составлению плана использования артиллерии в оборонительной операции и показал методы расчета противотанковых средств. Два дня шла интенсивная учеба, но я не уставал, был безмерно рад узнать то, что так могло пригодиться в работе. Теперь надо было трудиться, трудиться, передавая приобретенные навыки планирования боевого применения артиллерийских масс во фронтовой операции своему штабу. План без поправок был утвержден Военным советом и одобрен генералом Г. К. Жуковым. ... Корнилов-Другов, находясь в штабе, все время следил за нашей работой, давал советы, вмешивался, когда видел ошибки. Но при этом всегда был предельно тактичен, поправлял, не обижая, не задевая нашего самолюбия. Он был очень скромен. Когда мы закончили составление плана артиллерийского обеспечения операции, генерал Корнилов-Другов после наших подписей написал: «План мною одобрен», как будто бы этот план не был делом его ума, его рук. Он не ограничился составлением плана и счел своим долгом проследить за его выполнением всем аппаратом штаба. Под его началом я, как и многие другие, впервые четко усвоил функции офицеров штаба артиллерии при планировании боевых действий артиллерии фронта в наступательной операции".

Важность такого обучения конкретно полковника Надысева Г.С. трудно переоценить - хотя последний описал один из последних дней жизни Корнилова-Другова:  после такой «школы на коленках» ученики станут выдающимися полководцами, а сам автор этих строк – создаст принципиально новую «методику» артиллерийского наступления – «двойной огневой вал», с помощью которого будет освобождена вся Восточная Европа. Надысев чуть было не был смещён с должности вновь назначенным через три месяца генералом Казаковым, но - с блеском выдержит экзамен:

"Однажды В. И. Казаков устроил мне настоящий экзамен. Поздно вечером он зашел в штаб и, немного поговорив с офицерами, предложил мне к 8 часам утра лично спланировать действия артиллерии в частной операции 1-й гвардейской армии, которой предстояло провести наступательную операцию. Времени для работы оставалось в обрез — около десяти часов. Мне были указаны фронт прорыва обороны противника и время готовности артиллерии. Привлечение артиллерийских средств к участку прорыва предоставлялось спланировать по моему усмотрению. Задание было ясное, никаких сомнений у меня не вызывало. Вот когда вспомнил я добрым словом своего учителя генерала В. Г. Корнилова-Другова».

Погиб при бомбёжке (по другим данным, при артобстреле) на Сталинградском фронте 18 сентября 1942 года. 

Генерал Надысев Г.С.:

"Генерал-лейтенант артиллерии В. Г. Корнилов-Другов был убит при выезде в войска недалеко от штаба фронта во время налета немецкой авиации. Мы храним в сердце глубокую признательность этому замечательному человеку и светлую память о нем"."

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Был награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература 
1. Надысев Г. С. На службе штабной. — М.: Воениздат, 1976. — 270 с. Изд. 2-е, испр. и доп. 
Участники Гражданской войны в России
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Артиллеристы СССР
Кандидаты военных наук
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники Сталинградской битвы
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища‎
Погибшие при бомбардировке